Mummenhoff ist der Familienname von

 Ernst Mummenhoff (1848–1931), deutscher Archivdirektor in Nürnberg
 Karl Eugen Mummenhoff (1920–2005), deutscher Historiker und Denkmalpfleger
 Winfried Mummenhoff (* 1942), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer